Бельведе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 180 км на північний схід від Марселя, 35 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 356 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 669,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Бельведер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бельведер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи